Отто Веддіген, Отто Едуард Веддіген (Otto Eduard Weddigen; 15 вересня 1882, Герфорд — 18 березня 1915, Атлантичний океан) — німецький підводник, національний герой Німеччини.
 Флотилія підводних човнів «Веддіген» — створена 27 вересня 1935.